Спа́сская Поли́сть — топоним в России:

 Спасская Полисть — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Спасская Полисть — железнодорожная станция (тип населенного пункта) в Новгородском районе Новгородской области.
 Спасская Полисть — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на линии Чудово-Московское — Великий Новгород.